Wattebled est un patronyme porté notamment par :

 Aimable Wattebled (1792-1871), homme politique français ;
 Dany Wattebled (né en 1951), homme politique français ;
 Joseph Wattebled (1885-1979), photographe français ;
 Robert Wattebled (né en 1946), évêque catholique français.

Homonymie de patronyme